Un casse-noix est un ustensile de cuisine servant à casser les noix et d'autres fruits secs.
 Le casse-noix est aussi un genre d'oiseau de la famille des Corvidés.

Voir aussi